Теорема о сфере — означает несколько теорем:
 Теорема о сфере (дифференциальная геометрия) — в дифференциальная геометрии общее название теорем, дающих достаточные условия на риманову метрику, гарантирующие гомеоморфность или диффеоморфность многообразия стандартной сфере.
 Теорема о сфере (трёхмерная топология) — утверждение трёхмерной топологии, доказанное Христосом Папакирьякопулосом в 1956 году.